10/7 kan syfta på:

 10 juli
 7 oktober (amerikanskt datumformat)